Le lycée Nelson-Mandela est le nom donné à plusieurs établissements d'enseignement secondaire :
 un lycée à Audincourt ;
 un lycée à Marseille ;
 un lycée à Nantes ;
 un lycée à Pibrac ;
 un lycée à Poitiers ;
 un lycée à Libreville.